1-е Всеафриканские игры 1965 года прошли с 18 по 25 июля в Браззавиле, Республика Конго. В соревнованиях приняло участие около 2500 спортсменов из 30 стран Африки.

Виды спорта 

 Баскетбол
 Бокс
 Велоспорт
 Волейбол
 Гандбол
 Дзюдо
 Легкая атлетика
 Плавание
 Теннис
 Футбол

Медальный зачёт

Результаты соревнований

Баскетбол

Бокс

Велоспорт 

 Мужчины

Волейбол

Гандбол

Дзюдо

Лёгкая атлетика 

 Мужчины

 Женщины

Плавание 

 Мужчины

Теннис

Футбол

Примечания

См. также 
 Всеафриканские игры 2015 — 11-е по счёту игры, которые были приурочены к 50-летию первых игр. Также прошли в Браззавиле

1965
1965 год в спорте
Июль 1965 года
Международные спортивные соревнования в Республике Конго